Blue Hill Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Blue Hill Township (Kansas)
 Blue Hill Township (Minnesota)
 Blue Hill Township (North Dakota)